Klimow (russisch ) oder Klimowa (, weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Iwanowitsch Klimow (* 1965), sowjetisch-russischer Eisschnellläufer 
 Alexei Wassiljewitsch Klimow (* 1975), russischer Sportschütze 
 Diana Andrejewna Klimowa (* 1996), russische Radsportlerin 
 Elem Germanowitsch Klimow (1933–2003), sowjetischer Filmregisseur
 Fjodor Alexandrowitsch Klimow (* 1990), russischer Eiskunstläufer
 Georgi Andrejewitsch Klimow (1928–1997), russischer Linguist und Experte für kaukasische Sprachen
 Grigori Jakowlewitsch Klimow (* 1933), sowjetischer Sportgeher
 Grigori Petrowitsch Klimow (Ralf Werner) (1918–2007), russisch-amerikanischer Autor (:ru:Климов, Григорий Петрович)
 Jekaterina Alexandrowna Klimowa (* 1978), russische Schauspielerin 
 Jewgeni Dmitrijewitsch Klimow (* 1994), russischer Skispringer
 Juri Michailowitsch Klimow (1940–2022), russischer Handballspieler und -trainer
 Kirill Walerjewitsch Klimow (* 2001), russischer Fußballspieler
 Konstantin Jurjewitsch Klimow (1951–1982), sowjetischer Eishockeyspieler
 Marina Wladimirowna Klimowa (* 1966), russische Eiskunstläuferin
 Marusja Klimowa (* 1961), russische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Natalja Iwanowna Klimowa (* 1938), sowjetische Schauspielerin
 Pjotr Alexandrowitsch Klimow (* 1970), russischer Komponist
 Roman Gennadijewitsch Klimow (* 1985), russischer Radrennfahrer
 Sergei Alexandrowitsch Klimow (* 1980), russischer Radrennfahrer
 Waleri Alexandrowitsch Klimow (1931–2022), russischer Geiger
 Wiktor Wiktorowitsch Klimow (* 1964), sowjetischer, später ukrainischer Radfahrer

Klimow steht für:

 Klimow (Unternehmen), russischer Triebwerkshersteller